Anna av Preussen kan avse flera personer:
 Anna av Preussen (1576–1625), kurfurstinna av Brandenburg
 Anna av Preussen (1836–1918), prinsessa av Preussen, gift med Fredrik Wilhelm av Hessen-Kassel
 Anna Sofia av Preussen (1527–1591), född hertiginna av Preussen, gift hertiginna av Mecklenburg